Harrich ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Harrich (* 1983), deutscher Filmregisseur und Produzent
 Danuta Harrich-Zandberg (* 1954), deutsche Dokumentarfilmerin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Ernst Harrich (1886–1941), deutscher Gartenarchitekt
 Holda Harrich (* 1931), österreichische Politikerin (Grüne)
 Jobst Harrich (1579–1617), Nürnberger Maler

Siehe auch:
 Harich
 Harig